Скала () — городско-сельская гмина (волость) в Польше, входит как административная единица в Краковский повят, Малопольское воеводство. Население — 9547 человек (на 2004 год).

Демография 
Данные по переписи 2004 года:

Населённые пункты 
Барбарка, Голышин, Жеплин, Замлыне, Машице, Минога, Ойцув, Небыла, Свиньчув, Нова-Весь, Поремба-Лясковска, Пшибыславице, Смардзовице, Собесенки, Стоки, Циановице-Дуже, Циановице-Мале, Щодрковице.

Соседние гмины 
 Гмина Голча
 Гмина Ивановице
 Гмина Ежмановице-Пшегиня
 Гмина Сулошова
 Гмина Тшичёнж
 Гмина Велька-Весь
 Гмина Зелёнки

Ссылки 
 Официальная страница

Гмины Малопольского воеводства